Sandager kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Sandager (Assens Kommune) – en bebyggelse og et ejerlav i Sandager Sogn, Assens Kommune
 Sandager (Astrup Sogn) – en bebyggelse i Astrup Sogn, Hjørring Kommune
 Sandager (Dejbjerg Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Dejbjerg Sogn, Ringkøbing-Skjern Kommune
 Sandager (Gislev Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Gislev Sogn, Faaborg-Midtfyn Kommune
 Sandager (Guldborgsund Kommune) – en bebyggelse og et ejerlav i Vester Ulslev Sogn, Guldborgsund Kommune
 Sandager (Rinkenæs Sogn) – en bebyggelse i Rinkenæs Sogn, Sønderborg Kommune
 Sandager (Staby Sogn) – en bebyggelse i Staby Sogn, Holstebro Kommune